— японский экономист, профессор факультета экономики Университета Кэйо.

Биография 
Такэро Дои родился в японском городе Нара префектуры Нара.
Своё образование получил в Осакском университете, где в 1993 году получил степень бакалавра по экономики.
Последующее образование получил в Токио, где в 1995 году получил степень магистра экономики, а в 1999 году докторскую степень в Токийском университете.

С 1995 года стал членом Американской экономической ассоциации, с 1996 года членом престижного Эконометрического общества, с 1995 года членом Японского института государственных финансов, а с 1997 года членом Международного института государственных финансов, а также с 1999 года членом Японского общества общественного выбора, с 2003 года по настоящее время член Ассоциации японского права и экономики.

Преподавательскую деятельность начал в период 1998—1999 гг. научным сотрудником Института социальных наук Токийского университета,
а с 1999 года преподает в Университете Кэйо, в качестве доцента кафедры экономики в период 1999—2009 гг.,
с 2009 года по настоящее время — профессор факультета экономики Университета Кэйо.
Параллельно читал лекции в качестве приглашённого преподавателя в Калифорнийском университете в Сан-Диего (2001—2002),
в период 2004—2009 гг. как приглашённый доцент, а в период 2009—2010 гг. приглашённый профессор в Открытом университете Японии.
Также читал лекции как приглашенный доцент института экономических исследований университета Хитоцубаси (2004—2005).

В настоящее время числится:
 ассоциированным членом Совета социального обеспечения Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии с 2007 года
 членом Токийской налоговой комиссии Токийского столичного правительства с 2009 года
 членом совета Бюджетной системы Министерства финансов правительства Японии с 2010 года
 академическим членом Налогового комитета Торгово-промышленной палаты Японии с 2011 года
 специальным советником мэра города Осаки и губернатора префектуры Осаки с 2012 года
 членом Совета поощрения административным реформам Правительства Японии с 2013 года
 членом Совета налоговой комиссии Правительства Японии с 2013 года
 членом Консультативной группы по форме власти и управления Правительства Японии с 2013 года
 членом Совета содействия системы реформ социального обеспечения Правительства Японии с 2014 года.

Основные идеи 
Дои статистически оценил повышение сбережения и сокращения потребления домохозяйств вследствие повышения неопределенности в будущем.

Награды 
 2007 — премия Никкэй за отличную книгу по экономике «Экономика локальной системы займов»
 2007 — премия Сантори по социальным наукам
 2009 — премия Японской экономической ассоциации

Библиография 
 Doi T., Ihori T. Economic Analysis of the Japanese Politics. 1998.
 Doi T., Ihori T. Readings in Public Finance. 2000.
 Doi T. Political Economy of the Japanese Local Finance. 2000.
 Doi T. Regional Economy and Fiscal Policy in Japan. 2002.
 Doi T. Public Finance and the Japanese Economy. 2002.
 Doi T. Introduction to Public Economics. 2002.
 Doi T. Economics of Fiscal Decentralization. 2004.
 Doi T. Economic Policy II. — Society of the Promotion for the Open University of Japan. 2005.
 Doi T. Economics of Local Bond System. — Nikkei Publishing Inc., 2007.
 Doi T., Ihori T. The Public Sector in Japan. — Edward Elgar Publishing, 2009.
 Doi T. Tax Reform Need To Be Implemented in Japan. — Nikkei Publishing Inc., 2010.
 Doi T., Hoshi T., Okimoto T.Japanese Government Debt and Sustainability of Fiscal Policy, NBER Working Papers 17305, 2011.
 Doi T. Fiscal Reconstruction Need To Be Implemented in Japan. — Nikkei Publishing Inc., 2012.
 Doi T. Global Japan: 2050 Simulations and Strategies, Global Japan Special Committee, Keidanren, the 21st Century Public Policy Institute, 2012.
 Doi T. Tax Policy under the «Generational Election System», CIS Discussion paper series 633, Hitotsubashi University, 2014

Примечания